L'appellation serpent-minute est un nom vernaculaire ambigu. Minute vient du latin  qui veut dire « petit ». Qu'un serpent soit très petit ne signifie pas que sa morsure provoquera la mort en une minute, contrairement à ce que prétend la rumeur.

Etymologie 
Minute, ayant entre autres pour origine le latin , veut en effet simplement dire « petit ». Le malentendu résulte aussi d'une mauvaise traduction de l'anglais :  signifie outre-manche « serpent minuscule ».

Origine de la confusion 
L'expression rappelle, à tort, une rumeur, désignant, sans fondements précis, un serpent venimeux dont une morsure serait mortelle en quelques minutes. Largement influencé par les frayeurs liées à ces animaux que l'on connaît peu, le grand public a, petit à petit, oublié l'origine pourtant très simple de ce terme. 

En réalité, on estime que les serpents les plus dangereux sont les mambas noirs (Dendroaspis polylepis)  qui sont au contraire très grands. Leur taille varie de 2,50 à 4 mètres de long avec parfois des individus de .

Espèces concernées 
Cette appellation sert donc uniquement à décrire les serpents appartenant aux familles des Typhlopidae et Leptotyphlopidae, des reptiles fouisseurs aveugles, dont la taille adulte n'est que d'une dizaine de centimètres. Insectivores, ils sont parfaitement inoffensifs pour les humains. Le spécimen photographié fait  de diamètre.

Voir aussi 
 les familles Leptotyphlopidae et Typhlopidae
 Venin, Morsure de serpent

Notes et références 

Serpent (nom vernaculaire)
Leptotyphlopidae
Typhlopidae
Nom de serpent ambigu